Le mot matos est originellement un nom portugais au pluriel, signifiant « buissons » ou désignant, plus généralement, un lieu non cultivé et couvert de végétation. Il est aussi employé comme patronyme et toponyme.

En français, le mot matos est une abréviation familière pour «  ».

Culture et société 
 Le Matos est un duo de musique électronique québécois.

Patronyme 

 Ana Thaís Matos (1985-), une journaliste et présentatrice sportive de la télévision brésilienne ;
 Andre Matos (1971-2019), un chanteur brésilien ;
 Ángel Matos (1976-), un taekwondoïste cubain ;
 António de Deus da Costa Matos Bentes de Oliveira (1927-), dit Bentes, un footballeur international portugais ;
 Bruno Matos, un joueur international brésilien de rink hockey ;
 Celso Luís de Matos (1947-), dit Celso, un footballeur brésilien et portugais ;
 Charles Rigon Matos (1996-), dit Charles, un footballeur brésilien ;
 Dyanfres Douglas Chagas Matos (1987-), dit Douglas, un footballeur brésilien ;
 Elio Revé Matos (1930-1997), un percussionniste et compositeur cubain ;
 Eduardo Matos Moctezuma (1940-), un archéologue mexicain ;
 Fernando Canesin Matos (1992-), dit Fernando Canesin, un footballeur brésilien ;
 Fernando Matos Silva (1940-), un réalisateur, scénariste, producteur et monteur portugais ;
 Francisco Matos Paoli (1915-2000), un poète, critique et homme politique portoricain ;
 Huber Matos (1918-2014), un révolutionnaire cubain ;
 João Pedro Soeiro de Matos Fernandes (1967-), dit João Pedro Matos Fernandes, un ingénieur civil et homme politique portugais ;
 John Matos (1961-), dit Crash, un artiste du graffiti américain ;
 José Matos Mar (1921-2015), un anthropologue péruvien ;
 Mário Jorge Moinhos Matos (1949-), dit Mário Moinhos, un footballeur portugais ;
 Nuno Miguel Alves Matos Bico (1994-), un coureur cycliste portugais ;
 Olgaria Matos, une philosophe brésilienne ;
 Pablo Matos Mascareño (1956-), dit Pablo Matos, un homme politique espagnol membre du Parti populaire ;
 Rafael Matos (1996-), un joueur de tennis brésilien ;
 Raphael Matos (1981-), un pilote automobile brésilien ;
 Ryder Matos Santos Pinto (1993-), dit Ryder Matos, un footballeur brésilo-italien ;
 Sténio Nivaldo Matos dos Santos (1988-), dit Sténio, un footballeur cap-verdien ;
 Vitor Eduardo da Silva Matos (2000-), dit Vitão, un footballeur brésilien.

 Antun Gustav Matoš (1873-1914), un écrivain, essayiste, nouvelliste, feuilletoniste, critique et poète croate.

 Alonso Ferreira de Matos (1980-), dit Alonso, un footballeur brésilien ;
 Ana Teresa Correia da Cunha Tavares de Matos (192-), dite Teresa Tavares, une actrice portugaise ;
 Arnaldo Matias de Matos (1939-2019), dit Arnaldo Matos, un homme politique portugais ;
 Celeste Jaguaribe de Matos Faria (1873-1938), dite Stella Bomilcar, une compositrice, poétesse, chanteuse et enseignante brésilienne ;
 César de Matos, un footballeur portugais ;
 Francisco Vieira de Matos (1699-1783), dit Vieira Lusitano, un graveur et peintre de cour portugais ;
 Geraldo Pereira de Matos Filho (1953-), dit Mazarópi, un footballeur brésilien ;
 Gregório de Matos (1636-1696), un poète brésilien ;
  (1882-1931), un homme politique brésilien ;
 José de Matos-Cruz (1947-), un écrivain, journaliste, éditeur, professeur de l’enseignement supérieur, chercheur et encyclopédiste  portugais ;
 José Norton de Matos (1867-1955), un général portugais ;
 Léonardo de Matos Cruz (1986-), dit Léo Matos, un footballeur brésilien ;
 Luís de Matos Monteiro da Fonseca, un diplomate cap-verdien ;
 Luís Norton de Matos, un footballeur puis entraîneur portugais ;
 Maicosuel Reginaldo de Matos (1986-), dit Maicosuel, un footballeur brésilien ;
 Maurice de Matos (1949-), un joueur français de rugby à XIII.

Toponyme

Brésil 
 Matos Costa, une ville du nord de l'État de Santa Catarina ;
 Santana do Matos, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;

Portugal 
 Salir de Matos, une freguesia du district de Leiria (sous-région de l'Ouest) ;

Venezuela 
 Manuel Guanipa Matos, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Baralt (État de Zulia).

Patronyme hispanique